«Stronger» — п'ятий студійний альбом американської поп-рок співачки Келлі Кларксон. В США альбом вийшов 21 жовтня 2011 року.

Список композицій

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Келлі Кларксон